Thamnomyces — рід грибів родини Hypoxylaceae. Назва вперше опублікована 1820 року.

Класифікація 
До роду Thamnomyces відносять 16 видів:

Примітки

Джерела 

 Nees von Esenbeck, C.D.G. 1820. Horae Physicae Berolinenses. :1-120 - P.79

Роди грибів